Ta strona zawiera listę polskich posłów wybranych bezpośrednio do Parlamentu Europejskiego (z pominięciem posłów sprawujących urząd w 2004 od wejścia Polski do Unii Europejskiej aż do wyborów w tymże roku).

Przypisy